Die Rallye Estland war der 7. Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2021. Sie dauerte vom 15. bis zum 18. Juli 2021 und es wurden insgesamt 24 Wertungsprüfungen (WP) gefahren.

Bericht 
Am Donnerstag gewann Kalle Rovanperä (Toyota) nach dem Shakedown auch die erste Wertungsprüfung in Tartu.

Am Freitag startete die Rallye mit einer 12,6 Kilometer langen WP in den Tag, die der einheimische Ott Tänak (Hyundai) für sich entschied. Bei der dritten WP beklagte der Este einen Reifenschaden rechts vorne, wobei Teile der Karosserie durch herumfliegende Reifenfetzen beschädigt wurden. Nach einem Radwechsel konnte er aber in die vierte WP starten. Zurückzuführen auf einen weiteren Reifenschaden, fuhr Tänak dann in einen Strassengraben und musste die Rallye aufgeben. Er startete am Samstag wieder gemäß  Rallye-2-Reglement. Nach einem technischen Defekt stellte Gus Greensmith seinen M-Sport Ford ab. Takamoto Katsuta (Toyota) stoppte das Fahrzeug, nachdem Co-Pilot Daniel Barritt über Genick- und Rückenschmerzen klagte. Nach Untersuchungen und Empfehlungen der Ärzte im Krankenhaus nahmen die Beiden die Rallye nicht mehr auf. Ein Bruch oder andere schwere Verletzungen konnten aber bei Barritt nicht festgestellt werden. Am Abend lag Rovanperä mit nur 8,5 Sekunden Vorsprung auf Craig Breen und Thierry Neuville (beide Hyundai) mit 53,4 Sekunden in Führung.

Am Samstag festigte Rovanperä seine Spitzenposition und distanzierte Breen mit über 50 Sekunden. Neuville lag auf Rang drei vor Sébastien Ogier (Toyota), der das Augenmerk auf seinen größten Konkurrenten in der Weltmeisterschaftstabelle Elfyn Evans (Toyota) hatte. Am Abend lag Evans auf dem fünften Platz mit 23,4 Sekunden Rückstand auf seinen Teamkollegen Ogier.

Rovanperä fuhr am Sonntag zu seinem ersten WRC-Sieg in seiner Karriere. Damit löste er seinen Chef Jari-Matti Latvala (damals 22 Jahre alt) als jüngster Sieger eines Rallye-WM-Laufs ab. Der 20-Jährige tut es außerdem als erster seinem Vater Harri Rovanperä gleich, zwei WM-Lauf-Sieger aus der gleichen Familie gab es bis anhin noch nie. Mit dem vierten Gesamtrang und einem Platz vor Evans baute Ogier seine Weltmeisterschaftsführung bis auf 37 Punkten aus.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 49 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis 

Insgesamt wurden 38 von 49 gemeldeten Fahrzeugen klassiert.

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 
 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/
 Offizielle Seite Rallye Estland: https://www.rallyestonia.com/

Einzelnachweise 

Estland
2021